3 miejscowości w Polsce: 
 Tarnówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Tarnówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo 
 Tarnówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

Zobacz też 
 Tarnowo